Název Arcadia může označovat:

 Arkádie – oblast na poloostrově Peloponésu
 Arcadia (Kalifornie) – město v Kalifornii
 
 Arcadia (2004) – britská osobní loď pro zaoceánské rekreační plavby
 Arcadia (hudební skupina)
 Arcadia (nakladatelství) – pražské nakladatelství
 Konference Arcadia – konala se ve Washingtonu, D.C. od 22. prosince 1941 do 14. ledna 1942

jako součást názvu:
 Arcadia Planitia – planina na povrchu Marsu
 Arcadia Dorsa – nízký horský hřeben na povrchu Marsu